Председнички трофеј () је награда у НХЛ-у и додељује се екипи са највише бодова у регуларној сезони. Награда се додељује од 1986. а победник уз трофеј добија и од 350.000 америчких долара.

Победници 

1 - У сезони 1994/95 одиграно је само 48 утакмица због локаута.

Види још 
 Национална хокејашка лига (НХЛ)

НХЛ